De individuele eventing op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Michael Jung uit Duitsland, die op zijn paard Sam zijn titel met succes verdedigde. De wedstrijd bevatte drie onderdelen, dressuur, cross-country en tweemaal een springconcours, die allemaal op hetzelfde paard werden afgewerkt. Na het eerste springconcours gingen de 25 beste ruiters door naar de tweede ronde springen, met een maximum van drie ruiters per land. De winnaar werd op basis van de totaalscore aangewezen: de score van de dressuur plus eventuele strafpunten bij het cross-country en het springconcours, waarbij de ruiter met het laagste puntenaantal won.

Resultaten 

Eventing individueel